Кастельсера (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 15,8 км². Население — 1114 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Льейды